У средњовјековној историји Европе, статус Бугарске као Бугарског царства (), одвијао се у два различита периода: између 7. и 11. вијека и поново између 12. и 19. вијека. Два „Бугарска царства” се не третирају као одвојене цјелине, већ као једна држава обновљена након периода византијске власти над територијом.

Прво бугарско царство 

Недуго након словенског продора, Мезија је поново нападнута, а овога пута напад су водили Бугари под каном Аспарухом. Хорда је била остатак старе Велике Бугарске, бивше племенске конфедерације која се налазила сјеверно од Црног мора, простору који је данас дио Украјине и Русије. Аспарух је напао византијске територије у Мезији и покорио тамошња словенска племена 680. године.

Мировни уговор са Византијом је потписан 681, којим је обиљежено оснивање Првог бугарског царства на територији сјеверно и јужно од доњег тока Дунава као савеза између владајућих Бугара и бројних Словена у тој области. Мањински Бугари образовали су уско повезани владајућу касту. Сматра се да је држава постојала између 681. и 1018. године, када је Византија потчинила упркос жестоком отпору цара Самуила.

Тервел, Аспарухов син, био је кан почетком 8. вијека. Цар Јустинијан II га је 705. именовао цезаром, што значи да је био први странац који је добио ову титулу. Тервел је одиграо важну улогу у побједи над Арапима током опсаде Константинопоља 717—718. Током Крумове владавине почетком 9. вијека, бугарска територија се удвостручила, ширећи се од средњег Дунава до Дњепра и од Одрина до планинског вијенца Татре. Његова способна и енергична владавина донијела је у Бугарску ред и закон и развила основе државног уређења.

Бугарска је постепено достигла свој културни и територијални апогеј у 9. и почетком 10. вијека под кнезом Борисом I и царем Симеоном I, када је рана христијанизација 864. омогућила да се развије у културно и књижевно средиште словенске Европе, као и једна од највећих држава у Европи, па се тај период сматра златним добом средњовјековне бугарске културе. Најважнији догађаји били су развиј ћирилице у Преславској књижевној школи, која је проглашена званичном 893. године, и успостављање литургије на старословенском језику, који је био познат још и као старобугарски.

Пријестоницу Преслав заузела је Кијевска Русија 971. године. Првог бугарско царство је престало да постоји 1018, а сама Бугарска је постала византијска провинција.

Друго бугарско царство 

Средњовјековна бугарска држава је обновљена као Друго бугарско царство послије успјешног устанка двојице трновских племића, Асена и Петра, 1185. године и постојало је све док га није освојило Османско царство крајем 14. вијека, а као датум освајања се обично наводи 1396, иако поједина маргинална мишљења наводе 1422. као годину освајања. До 1256. године, Бугарска је била доминантна сила на Балкану, држава која је нанијела неколико великих пораза Византији.

Цар Калојан је побиједио новоосновано Латинско царство у бици код Хадријанапоља 1205. године. Његов нећак Јован Асен II је побједио Епирску деспотовину и поново учинио Бугарску регионалном силом. За вријеме његове владавине Бугарска се простирала од Јадранског до Црног мора, а привреда је цвјетала. Иако је земља повратила велики дио своје некадашње моћи, то није дуго трајало због унутрашњих проблема и страних инвазија.

Бугарски умјетници и архитекте створили су свој препознатљив стил. Све до 14. вијека, у периоду познатом као Друго златно доба бугарске културе, цвјетају књижевност, умјетност и архитектура. Пријестоница Трново, који се сматрао „новим Константинопољем”, постао је главно културно средиште земље и средиште православног свијета.

Царство је постало трибутарно Златној хорди, држави насљедници Монголског царства у 13. и 14. вијеку. Послије смрти цара Јована Александра 1371. Бугарска подијељена на три земље у наредним деценијама потпада под османску власт. Османлије заузимају Трново 1393. након опсаде, а Видинско царство је поражено 1396. године. Послије османског освајања, многи бугарски свештеници и научници емигрирали су у Србију, Влашку, Молдавију и руске кнежевине, гдје су представљали бугарску културу, књижевност и идеје исихазма.

Види још 
 Краљевина Бугарска

Референце

Додатна литература 

 
 

 
Бивше државе на Балканском полуострву
Бивша царства у Европи
Бивше словенске државе
Историја Бугарске у средњем веку